Иван Гашпарович (; род. 27 марта 1941 года, Полтар, Банскобистрицкий край, Словацкая республика) — государственный деятель Словакии, президент Словацкой Республики в 2004—2014 годах, учёный-. Имеет хорватские корни.

Биография 
 В 1964 окончил юридический факультет университета имени Коменского в Братиславе.
 В 1965—1966 работал в областной прокуратуре в городах Мартин и Тренчин.
 В 1966—1968 — прокурор городской прокуратуры Братиславы.
 В 1966—1989 — заместитель председателя международной комиссии Чехословацкого хоккейного союза.
 В 1968 защитил диссертацию и с этого же года преподавал на кафедре уголовного права, криминологии и криминалистики юридического факультета университета имени Коменского.
 В 1989 — сопредседатель Форума независимых юристов Словакии.
 В 1990 — проректор университета имени Коменского.
 В июле 1990 — марте 1992 — генеральный прокурор Чешской и Словацкой Федеративной республики (ЧСФР).
 В 1992 — профессор и член научного совета университета имени Коменского.
 С июня 1992 — член президиума Национального совета (парламента) Словацкой республики.
 В 1994—1998 — председатель Национального совета Словацкой Республики.
 В 1998—2002 — депутат Национального совета Словацкой республики.
 В 2002—2004 — вновь преподавал в университете имени Коменского
 В 1992—2002 — член партии Движения за демократическую Словакию (ДЗДС), возглавляемой премьер-министром (1990—1991 и 1992—1998) Владимиром Мечьяром, был одним из его ближайших соратников.
 С 2002 — лидер партии Движение за демократию, стал политическим оппонентом Мечьяра.
 С 15 июня 2004 — президент Словацкой республики. В ходе первого тура президентских выборов, состоявшихся 3 апреля 2004, за него проголосовали 22,28 % избирателей (второе место после Мечьяра). 17 апреля победил во втором туре президентских выборов, получив 59,91 % голосов избирателей. Его поддержали, в частности, проевропейски настроенные избиратели, которые считали, что победа Мечьяра, считающегося политическим лидером авторитарного типа, дискредитирует Словакию в глазах объединённой Европы.
 В 2009 году был переизбран на очередных президентских выборах.

Автор и соавтор многочисленных вузовских учебников, специальных курсов и статей по уголовному праву.

Женат. Двое взрослых детей — Дениза (инженер) и Иво (кардиолог).

Награды 
 Орден Андрея Глинки I класса.
 Крест Прибины I класса.
 Крест Милана Растислава Штефаника 1 класса.
 Крест Прибины 1 класса.
 Орден Короля Томислава (Хорватия, 2008)
 Орден Белого орла (Польша, 2009)
 Орден Дружбы I степени (Казахстан)
 Большая цепь ордена Сантьяго (Португалия, 04.09.2008)

Примечания

Ссылки 
 Prezident Slovenskej republiky  

Президенты Словакии
Политики XX века
Политики XXI века
Выпускники Университета Коменского
Правители Европы XXI века
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Члены Народной партии — Движения за демократическую Словакию
Председатели Национального совета Словакии
Почётные доктора Университета Святых Кирилла и Мефодия